Морис Эдвард Голдстейн (, 6 апреля 1901 — 12 октября 1966) — английский и австралийский шахматист. Чемпион Новой Зеландии 1933 г.

Во время жизни в Англии участвовал в ряде международных соревнований, наиболее значительное из которых — двухкруговой лондонский турнир 1927 г. Партия, которую в этом турнире он проиграл А. И. Нимцовичу, впоследствии вошла в книгу «Моя система на практике» (в книге Голдстейн назван Гольдштейном).

После переезда в Австралию неоднократно участвовал в чемпионатах Австралии и Новой Зеландии, а также чемпионатах штата Новый Южный Уэльс. В составе сборной Австралии принимал участие в радиоматчах с Францией, Великобританией и Канадой.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Голдстейна в базе Chessgames
 Личная карточка М. Голдстейна на сайте 365Chess
Шахматисты Великобритании
Шахматисты Австралии
Шахматисты XX века